Список млекопитающих Азербайджана включает около 109 видов класса млекопитающие, обитающих на территории Азербайджана (Юго-восточная Европа, Западная Азия).

С 109 указанных в таблице видов, 0 находится под критической угрозой, 2 находятся под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 13 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Литература 
Гаджиев Д.В., И.К.Рахматулина. 2000. Животный мир Азербайджана. Том. 3, Позвоночные. Академия наук Азербайджанской Республики, Институт зоологии. 
 Соколов В.Е. Систематика млекопитающих, Том 1. М., 1973; 
 Соколов В.Е. Систематика млекопитающих, Том 2. М., 1976; 
 Соколов В.Е. Систематика млекопитающих, Том 3. М., 1979;
 Соколов В.Е. Редкие и исчезающие виды животных. Млекопитающие. 1986. 
 Соколов В.Е. Млекопитающие (энциклопедический справочник  из серии «Фауна мира»). 1990.

Ссылки 
 Mammal Species of the World Смитсоновский институт

См.также 
 Эндемизм у млекопитающих

Млек